Нету може да се отнася за:
 Жуау Кабрал ди Мелу Нету (1920 – 1999), бразилски поет
 Филипи Нету (р. 1988), бразилски влогър